Miejscowości w USA:
 Hawkins – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wood
 Hawkins – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Hawkins – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Hawkins (ang. Hawkins Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hawkins (ang. Hawkins County) – w stanie Tennessee
Osoby noszące nazwisko Hawkins:
 Barry Hawkins – snookerzysta angielski
 Benjamin Hawkins – amerykański polityk
 Cliff Hawkins – amerykański koszykarz
 Coleman Hawkins – amerykański muzyk jazzowy
 Curt Hawkins – amerykański wrestler
 Jennifer Hawkins – australijska modelka
 John Hawkins – angielski teoretyk i historyk muzyki
 John Hawkins – angielski szkutnik, nawigator i handlarz niewolnikami
 John Hawkins − brytyjski aktor
 Joshua Hawkins – nowozelandzki lekkoatleta
 Justin Hawkins – brytyjski muzyk, lider grupy Hot Leg
 Louis Welden Hawkins – francuski malarz symbolista
 Michael Hawkins – amerykański koszykarz
 Paul Hawkins – australijski kierowca wyścigowy
 Paula Hawkins – amerykańska polityk, działaczka Partii Republikańskiej
 Richard Hawkins – angielski korsarz i odkrywca
 Sally Hawkins − brytyjska aktorka
 Screamin’ Jay Hawkins, właśc. Jalacy Hawkins – amerykański piosenkarz, aktor i kompozytor
 Sophie B. Hawkins – amerykańska wokalistka
 Taylor Hawkins – amerykański muzyk
 Trip Hawkins – amerykański przedsiębiorca związany z Doliną Krzemową
Zobacz też:
 Krążowniki ciężkie typu Hawkins